Кусакин — русская фамилия. Известные носители:
 Кусакин, Алексей Фёдорович (1908—1997) — советский и российский архитектор, лауреат премии Совета Министров СССР. 
 Кусакин, Олег Григорьевич (1930—2001) — советский и российский учёный, академик РАН. 
 Кусакин, Николай Фёдорович  (1905—19??) — советский военачальник, полковник.